Јелоустоун је национални парк у Сједињеним Америчким Државама.

Јелоустоун може да се односи на:

Места
Округ Јелоустоун (Монтана)
Јелоустонска калдера, вулканска калдера и супервулкан испод Националног парка Јелоустоун
Јелоустоун (река)

Телевизија
Јелоустоун (ТВ серија)

Види још
Жути камен (у преводу са српског „жута стена”), планина у Србији